En 2006, avec 936 nouvelles entreprises créées, Boulogne-Billancourt se plaçait comme la ville des Hauts-de-Seine la plus attractive en termes de créations d'emplois, devant les communes de Neuilly-sur-Seine ( nouvelles) et d'Asnières-sur-Seine (). Bien que placée en deuxième position des villes les plus attractives en Île-de-France, elle reste très loin derrière Paris, où  sont apparues en 2006. La même année, la ville hébergeait plus de , soit le deuxième plus grand parc francilien, après la capitale française ().
Parmi ces entreprises, on compte des sièges sociaux, principales succursales ou sièges France de grands groupes où dominent les acteurs de la communication sous toutes ses formes:

Classement par domaine d'activité

Mécanique et construction 
 Colas siège, (routes).
 Renault et sa filiale immobilière SFF.
 Spie Batignolles TPCI (Travaux Publics & Constructions Industrielles) et CITRA (Compagnie Industrielle de Travaux), filiales de génie civil du groupe.
 Vallourec et la division France de sa filiale V & M (tuyaux sans soudure pour les forages).

Chimie et santé 
 Amgen France
 B. Braun Médical
 British American Tobacco France
 Henkel France et sa filiale  France
 Ipsen - Division Pharma (médicaments)
 Medtronic France (incluant MicroFrance)
 Pierre Fabre (médicaments)
 Rhodia (médicaments)
 Laboratoire Roche (à partir du )
 Sephora Holdings (distribution de parfums), filiale de LVMH
 Shiseido Europe (produits de beauté)

Informatique 
(en , l'annuaire des Pages Jaunes comptabilisait 170 SSII.)
 Agap2 (ingénierie et conseil opérationnel).
 Alten.
 Apside (SSII).
 AVOB (logiciels d'optimisation du coût de fonctionnement des processeurs).
 Belkin France (routeurs).
Cegedim
 Cegid Direction Paris.
 Cloudwatt.
 Degetel (SSII).
 Berger Levrault, ex imprimeur, aujourd'hui éditeur de logiciels.
 iGraal
 ITS Group.
 CMG.
 Netatmo.
 Sidetrade, gestion du risque clients.
 Vision IT Group (SSII).

Télécommunication 
 Bouygues Telecom (deux divisions, le siège ayant été transféré à Issy).
 Ericsson Broadcast services.
 Huawei Technologies France (bureaux centraux et CE, siège officiel à Cergy), équipementier de télécommunication.
 Orange Marine.
 Prosodie, filiale de télématique de Capgemini.
 Sagem Défense sécurité.
 ZTE Corporation (quartier général Europe et Amérique du Nord) et ZTE France s.a.s.u. (siège ingénierie), téléphones mobiles, partenaire de Bouygues Telecom.

Audiovisuel 
En , l'annuaire des Pages Jaunes comptabilisait à Boulogne 120 entreprises de production audiovisuelle.
 Canal+ Overseas (siège aux anciens studios de Billancourt et répéteurs rue Louis-Blériot, ancienne usine Farman-Air France)
 Gaumont Columbia TriStar Home Video, département distribution vidéos de Gaumont
 Lagardère Entertainement, filiale de production audiovisuelle
 Groupe Monal, holding boulonnais de sociétés de post-production dont, LVT, champion mondial du sous-titrage laser, basé à Saint-Cloud, et RGB - Rive Gauche Broadcasting, qui a également son siège à Boulogne.
 Vivendi y exploite les studios de Boulogne.
 TF1, siège et sa filiale LCI La Chaîne Infos

Publicité 
En , l'annuaire des Pages Jaunes comptabilisait 121 agences de publicité à Boulogne.
 BBDO Services et BBDO Proximité (filiales d'Omnicom, publicité et communication)
 Clear Channel France, affichage
 Comexpo Pub, le siège ayant été transféré à la Défense depuis le rachat par Unibail-Rodamco
 France Télévision Publicité
 IMG France (en France, gestion des droits publicitaires des sportifs) 
 Nosite, agence d'animation de réseaux sociaux électroniques
 SoLocal (ex Pages Jaunes)
 TBWA (Groupe Omnicom), ex-BBDP, et ses multiples filiales dont l'agence de graphisme Tequila France
 Elixir Design Packaging, Branding Packaging, Identité visuelle, France
 Young et Rubicam Paris (i.e. France) et deux départements d'une autre filiale de WPP, Sudler & Hennessey Santé

Information et presse 
 Cegedim, fichiers pour entreprises et leurs logiciels d'exploitation
 BVA - Brulé Ville & Associés, quatrième institut de sondage français
 ETAI, bureaux de la Revue Technique Automobile (siège à Antony)
 FNH - Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme, organisme de promotion de l'écologie fondés par Alstom, EDF, Ibis - groupe Accor, L'Oréal et TF1 
 Fusac magazine (France USA Contacts), mensuel de petites annonces à destination des anglophones de Paris
 L'Équipe, journal et chaîne télévisée du sport
 INCa, institut de promotion de la recherche et de la lutte contre le cancer.
 Meetic, site de rencontres.
 OCDE (le siège est au château de la Muette).
 OPP BTP - Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Finance, immobilier et jeux d'argent 
 Boursorama, banque en ligne
 C3D (CDC Développement)
 Compagnie des Alpes, autre filiale de la Caisse des dépôts et consignations gérant des stations de ski
 Icade, filiale logements de la Caisse des dépôts
 France Galop (gérant des hippodromes de Longchamp, Auteuil, Saint-Cloud, Maisons-Laffitte, Chantilly et Deauville)
 La Française des jeux
 Vinci Immobilier

Gestion et formation 
 Alstom Management
 Alstom Power Heat Exchange (holding) et Alstom Neatwork Power (siège)
 Alten (régie d'ingénieurs)
 General Electric France (holding)
 Carrefour Management

Alimentation 
 La Bananeraie de Michel & Augustin (laitages et biscuits)
 Lavazza France
 Yoplait France (laitages)

Distribution et logistique 
 Carlson Wagonlit Travel siège, installé à Boulogne début 2016
  (Compagnie Financière Européenne de Literie : Bultex, Epeda, Merinos, Copirel et Pls)
 Dorotennis, marque de mode sportive pour femmes, filiale depuis 2008 du groupe californien BCBG Max Azria (Dorothée Bis et Manoukian)
 La Poste (siège) et sa Direction des Clientèles Financières ainsi que le Centre des Mandats et Titres Optiques de Western Union.
 GIE Les Passages, association de 58 locataires commerçants gérée par Ségécé ( de chalands par an,  de c.a. en 2010)
 Maersk, logistique maritime

Transports 

 Click&Boat, plateforme de location de bateaux de particuliers et de professionnels

Notes et références

Liens externes 
Recensement des entreprises boulonnaises de plus de cinquante salariés établi par la Maison de l'Emploi de la ville.

Boulogne-Billancourt
Liste d'entreprises